

Березники — місто, центр міського округу, Пермський край
 Березники — селище, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Березники — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Березники — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Березники — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Березники — присілок, Сернурський район, Марій Ел

Березники — село, Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Березники — село, Житомирська область, Звягельський район
 Березники — село, Закарпатська область, Хустський район
 Березники — село, Харківська область, Великобурлуцький район
 Березники — село, Харківська область, Вовчанський район